Чога:

 Чога — река в Ленинградской области, впадает в Пашозеро.
 Чога — река в Рыбинском районе Ярославской области.
 Чога — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области, расположенная к северу от деревни Пашозеро на реке Чога.
 Чога — село в Грузии, в муниципалитете Чхороцку.
 Чога Ринпоче (род. 1966) — тибетский учитель буддизма.